Pinheiro Chagas pode ser:
 Joaquim Pinheiro das Chagas (1809-1859), militar e secretário particular do rei D. Pedro V de Portugal;
 Manuel Joaquim Pinheiro Chagas (1842-1895), filho do anterior, mais conhecido por Pinheiro Chagas, escritor, jornalista e político português, autor de numerosas obras literárias;
 Álvaro da Silva Pinheiro Chagas (1872-1935), filho do anterior, jornalista e deputado português, líder da guerrilha monárquica que actuou na Província do Minho em 1911-1912;
 Mário da Silva Pinheiro Chagas (1870-1939), irmão do anterior, advogado e deputado português;
 João Pinheiro Chagas (1863-1925), mais conhecido por João Chagas, jornalista e político republicano, foi primeiro-ministro de Portugal em 1911.
 Paulo Pinheiro Chagas (1906-1983), político brasileiro nascido em Minas Gerais.

Desambiguação